Fairmont Hot Springs ist der Name folgender Orte:

 Fairmont Hot Springs (British Columbia), Kanada
 Fairmont Hot Springs (Montana), Vereinigte Staaten